Блакитна (голуба) кров може мати значення:

 Аристократія — метафора, переносний зміст виразу «Блакитна кров».
 Перфторан — хімічний газотранспортний замінник крові, через особливість забарвлення «розчину», іншою назвою речовини став вираз «Блакитна кров» («Голуба кров»).
 «Блакитна кров» — серія романів про вампірів американської письменниці Мелісси де ла Круз.
 «Блакитна кров» — американський телесеріал каналу CBS (з 2010).
 Кров деяких членистоногих, молюсків, оніхофор має блакитний колір, оскільки містить гемоціанін, що служить транспортером кисню.